Švédský pohár může znamenat:

 Švédské hokejové hry — v letech 1980 a 1984 název turnaje hokejových reprezentačních družstev
 Svenska Cupen — vyřazovací soutěž švédských fotbalových klubů
 Svenska Cupen (ženy) — vyřazovací soutěž švédských ženských fotbalových klubů
 Svenska Cupen (bandy) — vyřazovací soutěž švédských bandy klubů